Druga hrvatska nogometna liga sezone 1999./2000. bila je jedinstvena, te se u njoj natjecalo 18 klubova (igrala su se 34 kola). 

U Prvu HNL za sezonu 2000./01. plasirali su se Marsonia i Čakovec. Iz 2. HNL ispalo je pet posljednjeplasiranih klubova.

Ljestvica

Poveznice 
 1. HNL 1999./2000.
 3. HNL 1999./2000.
 4. rang HNL-a 1999./2000.
 5. rang HNL-a 1999./2000.
 6. rang HNL-a 1999./2000.
 7. rang HNL-a 1999./2000.
 Hrvatski nogometni kup 1999./2000.

Izvori 
RSSSF: Croatia 1999./2000.

1999
 2